Et megacenter er et sted, hvor mange store forretninger er samlet. Megacentre kan opstå ved knopskydning, som tilfældet er Tilst ved Århus; her var ingen synderlig planlægning fra kommunens side ved anlæggelse af Bilka, men senere er der så kommet flere og flere forretninger i nærheden. Dette har ført til store trafikale problemer i området. 

Andre eksempler på danske megacentre er Holbæk Mega Center og Næstved Megacenter.

Indkøbscentre
Byplanlægning